Miller Field ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Miller Field (Indiana)
 Miller Field (Michigan)
 Miller Field (Nebraska)
 Miller Field (New York)
 Miller Field (North Dakota)
 Miller Field (Ohio)
 Miller Field (West Virginia)